В финале Алиса Клейбанова и Франческа Скьявоне со счётом 6-4 6-2 переиграли Даниэлу Гантухову и Ай Сугияму.

Победители турнира 2008 года Ваня Кинг и Надежда Петрова играют в парах с разными партнёрами: Ваня Кинг в паре с Чжэн Цзе (проиграли в первом круге), а Надежда Петрова с Хиселой Дулко (проиграли в полуфинале).

Общая информация 
Франческа Скьявоне принесла своей стране юбилейный (10-й) титул на соревнованиях WTA в этом году.

Посев 

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Полуфинал)
  Анабель Медина Гарригес /  Вирхиния Руано Паскуаль (Четвертьфинал)

<li>  Саманта Стосур /  Ренне Стаббс (Первый круг)
<li>  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Первый круг)

Ход турнира

Ссылки 
 Сетка турнира 

Toray Pan Pacific Open 2009